Le championnat de GP3 Series 2010, championnat inaugural des GP3 Series, a débuté le 8 mai et s'est achevé le 12 septembre.

Engagés

Calendrier 2010

Classement des pilotes 

* Un astérisque signifie que la pole a été obtenue en finissant  lors de la .

GP3 Series
Championnat de GP3 Series
GP3 Series